Kamieńczyk ist der Name von Gewässern und Orten in Polen:

Fließgewässer
 Kamieńczyk (Kamienna) (dt. Zackerle), Zufluss der Kamienna (Bóbr) (dt. Zacken) im niederschlesischen Riesengebirge
 Kamieńczyk (Glatzer Neiße), Zufluss der Glatzer Neiße im Habelschwerdter Gebirge, Niederschlesien

Ortschaften
 Kamieńczyk (Miłomłyn), Dorf in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Holstein, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kamieńczyk (Topólka), Dorf in der Gmina Topólka, Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kamieńczyk (Sterdyń), Dorf in der Gmina Sterdyń, Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien
 Kamieńczyk (Wyszków), Dorf in der Gmina Wyszków, Powiat Wyszkowski, Woiwodschaft Masowien
 Kamieńczyk (Międzylesie), Dorf in der Gmina Międzylesie, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Steinbach, Kreis Habelschwerdt, Schlesien